Иоганн Филипп
 Иоганн Филипп Саксен-Альтенбургский (1597—1639) — первый представитель старшей ветви герцогов Саксен-Альтенбургских.
 Иоганн Филипп Шёнборн (1605—1673) — архиепископ Майнцский, курфюрст Священной Римской империи.